Ridder steht für:

 Ridder, Stadt im Nordosten Kasachstans
 Angehörige des niederländischen und belgischen Ritterstandes, siehe Ridder (Adelstitel)
 Ridder (Familienname) (auch de Ridder, De Ridder), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Ridder (Käse), Käsesorte aus Norwegen

Siehe auch:
 Ritter (Begriffsklärung)
 DeRidder, Stadt in Louisiana, Vereinigte Staaten
 (9589) Deridder Asteroid des Hauptgürtels